Рудка () — гидроним

Россия 
 Рудка — верхний приток Десны, река в Брянской области
 Рудка — приток Косоржи, река в Курской области
 Рудка — приток Оскола, река в Белгородской области

Украина 
 Рудка — приток Вилии, река в Хмельницкой области 
 Рудка — нижний приток Десны, река в Черниговской области 
 Рудка (Руска) — приток Днестра, река в Хмельницкой области 
 Рудка — приток Западного Буга, река в Львовской области
 Рудка — приток Жванчика, река в Хмельницкой области 
 Рудка — приток Прута, река в Ивано-Франковской области 
 Рудка — приток Случи, река в Хмельницкой области 
 Рудка — приток Стыра, река в Волынской области 
 Рудка — приток Сулы, река в Полтавской области 
 Рудка — приток Турьи, река в Волынской области 
 Рудка — левый приток Хорола, река в Полтавской области 
 Рудка — верхний правый приток Хорола, река в Полтавской области
 Рудка (Кривая Руда) — нижний правый приток Хорола, река в Полтавской области 
 Рудка Великая — приток Ничлавки, река в Тернопольской области
 Рудка Малая — приток Ничлавки, река в Тернопольской области

А также 
 Рудка — топоним